Waterloo Station kan henvise til:

 Waterloo Station, en stor skiftestation i London, England mellem nationale og internationale tog og London Underground.
 Waterloo East Station, en station tilstødende og med skiftemulighed til London Waterloo.
 Waterloo Station (London Underground), London Underground-station nær jernbanestationen.
 Waterloo International Station, en tidligere jernbanestation, der husede Eurostar-togene før de flyttede til St Pancras
 Waterloo Station, Merseyside, en jernbanestation i Sefton (nær Liverpool), England
 Det tidligere navn for Yau Ma Tei Station i Hong Kong
 Waterloo Station (tv-serie), en australsk tv-serie
 Waterloo Interchange (Hutt Central) Station i Lower Hutt, New Zealand